Het seizoen 2019/20 is het 38e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen. De club zal dit seizoen uitkomen in de Eredivisie en de KNVB Beker. Het is het eerste seizoen onder de nieuwe directie met algemeen directeur Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Op 10 maart 2020 werd bekend dat alle wedstrijden in de provincie Noord-Brabant afgelast zouden worden vanwege de uitbraak van het coronavirus, hiertoe behoorde ook de wedstrijd van FC Groningen uit bij RKC Waalwijk. Twee dagen later, op 12 maart, werd bekend dat alle Nederlandse voetbalwedstrijden tot en met 31 maart 2020 werden afgelast. Nadat deze datum meerdere keren verlengd werd maakte premier Rutte op 21 april bekend dat er geen betaald voetbalwedstrijden mochten plaats vinden tot en met 1 september 2020, hierop werd besloten dat de competitie niet meer hervat zou worden. Op 24 april maakte de KNVB bekend dat de huidige stand van de competitie als eindstand zou gelden, dat er geen kampioen uitgeroepen werd en er geen clubs zouden degraderen of promoveren. Dit betekende dat FC Groningen het seizoen uiteindelijk eindigde op de 9e plaats. 

In het KNVB bekertoernooi was het avontuur snel klaar, in de tweede ronde werd er in eigen huis verloren van FC Utrecht.

Selectie 
Selectie bijgewerkt tot 28 februari 2020

Aangetrokken

Vertrokken

Staf

Oefenwedstrijden

Zomerstop 
In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen begon de selectie de voorbereiding dit jaar niet op Sportpark De Koepel in Haren, in plaats daarvan vond de eerste training dit jaar op 29 juni plaats op de eigen velden van Sportpark Corpus den Hoorn. Er kwamen zo'n 400 mensen af op deze eerste training. De eerste oefenwedstrijd van het seizoen werd op 28 juni gespeeld op Sportpark Sellingen tegen VV Sellingen. In de voorbereiding werden onder andere ook oefenwedstrijden gespeeld tegen Ross County FC, Preußen Münster en Hannover 96. Op zondag 28 juli hield de club de traditionele open dag in en om het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Tijdens de voorbereiding sloten zes jeugdspelers uit de opleiding aan bij de eerste selectie, keeper Oscar Hooiveld en veldspelers Milan de Koe, Romano Postema, Tomas Suslov, Leonel Miguel en Remco Balk. Zij kregen de kans om zich te bewijzen aan trainer Danny Buijs en zijn technische staf.

Oefenprogramma zomerstop 

 Topscorers voorbereiding

Winterstop 
Op vrijdag 3 januari kwam de eerste selectie van FC Groningen voor het eerst in het nieuwe jaar weer samen, om zich voor te gaan bereiden op de tweede seizoenshelft. In tegenstelling tot de meeste andere voetbalclubs ging men niet op trainingskamp naar het buitenland, maar bleef men in de winter in Nederland. Er werd van 8 tot 11 januari een trainingskamp belegd in het Limburgse Horst. Op de eerste en laatste dag van het trainingskamp werd er geoefend tegen clubs uit Duitsland. Vanuit de onder 19 sloten jeugdspelers Tomas Suslov, Thomas Poll en Remco Balk aan bij de eerste selectie. Spelers Samir Memišević en Charlison Benschop gingen vanwege ziekte niet mee op trainingskamp, doelman Marco van Duin sloot vanwege diezelfde reden pas een dag later aan.

Oefenprogramma winterstop

Overige oefenwedstrijden

Eredivisie

Wedstrijden

Speelronde 1 t/m 8 (augustus, september)

Speelronde 9 t/m 17 (oktober, november, december)

Speelronde 18 t/m 25 (december, januari, februari)

Speelronde 26 t/m 34 (maart, april, mei)

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Eredivisie in het seizoen 2019/20 en onder leiding van trainer-coach Danny Buijs.

*Speler vertrok voor het sluiten van de zomerse transferperiode bij FC Groningen.

**Speler vertrok in de winterstop bij FC Groningen.

***Speler kwam pas in de winterstop bij FC Groningen.

****Doordat Romano Postema door bondscoach Peter van der Veen werd geselecteerd voor het WK onder 17 in Brazilië was hij 4 wedstrijden niet beschikbaar voor FC Groningen.

TOTO KNVB Beker

Wedstrijden

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de TOTO KNVB Beker in het seizoen 2019/20.

Reservecompetitie 
Na een aantal jaar met een beloften elftal deel te nemen aan de Derde divisie besloot FC Groningen daar vanaf dit seizoen mee te stoppen en deel te gaan nemen aan de reservecompetitie. Een van de voordelen voor de club om deel te nemen aan de reservecompetitie is omdat hier meer spelers van de eerste selectie minuten kunnen maken dan in de Derde divisie. Voor de eerste competitie helft werd het reserveteam ingedeeld in poule A van de competitie.

In poule A van de competitie wist het reserve team van de club de eerste plaats te behalen, in de competitie werd alleen de thuis wedstrijd tegen het tweede elftal van Vitesse verloren. Door deze eerste plaats in de eindklassering plaatste het team zich voor de Kampioenspoule van de reserve competitie, welke na de winterstop gespeeld werd.

Poule A

Wedstrijden Poule A

Eindstand Poule A

Kampioenspoule

Wedstrijden Kampioenspoule

Eindstand Poule A

Toeschouwers

Thuiswedstrijden 
De thuiswedstrijden de eerste selectie van FC Groningen werden dit seizoen wederom gespeeld in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Op 29 juli vond er in en om het stadion de jaarlijkse open dag plaats, waar de supporters kijkjes achter de schermen konden krijgen, de spelers konden ontmoeten en het nieuwe wedstrijdtenue konden kopen. In totaal kwamen er zo'n 10.000 supporters op af.

De eerste thuiswedstrijd vond plaats op 10 augustus en werd gespeeld tegen FC Twente. Tijdens deze wedstrijd moest Vak F leeg blijven vanwege een straf die de KNVB de club had opgelegd, omdat supporters in dat vak het voorgaande seizoen tijdens de wedstrijd tegen Ajax vuurwerk afstaken. De supportersvereniging probeerde door middel van een kort geding de straf nog terug te draaien, omdat naar hun mening onschuldige supporters ook gestraft werden. De rechter besloot hier niet in mee te gaan en liet de straf staan.

Toeschouwersaantallen per thuiswedstrijd 
Een overzicht van het aantal toeschouwers per wedstrijd:

*Bekerwedstrijd

Uitwedstrijden 
Ook naar de verschillende uitwedstrijden in het land reisden de FC Groningen supporters hun club achterna. Vanwege de toegenomen populariteit van het bezoeken van de uitwedstrijden werkt de club sinds dit seizoen met een speciale voorrangsregeling voor supporters die in het seizoen 2018/2019 vijf of meer uitwedstrijden hebben bezocht óf vijf jaar aaneengesloten seizoenkaarthouder zijn. De eerste uitwedstrijd van het seizoen was bij FC Emmen, waar FC Groningen meteen steun kreeg van een uitverkocht uitvak.

Doordat op 10 augustus 2019 een deel van het dak van het AFAS Stadion in Alkmaar instortte, kon de uitwedstrijd tegen AZ hier niet plaatsvinden. Daarom werd er uitgeweken naar het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Doordat het uitvak in Den Haag kleiner was dan dat in Alkmaar, werd de kaartverkoop meteen stilgezet en het maximale aantal kaarten bepaald op de 430 kaarten die al verkocht waren. Ondanks dat supporters de mogelijkheid kregen hun kaart gratis te annuleren ging het maximale aantal supporters mee naar de wedstrijd. Aanvoerder Mike te Wierik die geschorst was voor de wedstrijd tegen AZ stond tijdens de wedstrijd tussen de supporters in het uitvak.

De uitwedstrijd tegen PSV die plaats zou vinden in de vierde speelronde werd verplaatst naar woensdag 25 september, deze werd verplaatst vanwege het succes van PSV in de voorrondes van de Europa League. In een poging toch zoveel mogelijk supporters mee te nemen naar Eindhoven konden supporters via de website van de club een brief downloaden waarin de werkgever van de desbetreffende supporter gevraagd werd hem voor die dag vrij te geven, in ruil daarvoor werd de directeur van het bedrijf uitgenodigd voor een thuiswedstrijd op de hoofdtribune van FC Groningen. Ook PSV kwam de supporters tegemoet: zij boden de kaarten voor het gastenvak gratis aan waardoor supporters alleen nog maar administratiekosten hoefden te betalen.

Voor de uitwedstrijd bij ADO Den Haag werd er door beide clubs besloten om bij elkaar 100 kaarten niet in rekening te brengen bij de ander, in plaats daarvan werd het geld beschikbaar gesteld aan de eigen supportersvereniging. De supportersvereniging mocht hiermee iets verzinnen om de supporters van de uitspelende ploeg gastvrijer te ontvangen. Het idee hierachter was om meer supporters mee te krijgen naar de uitwedstrijd, dit had het gewenste effect, want nog nooit gingen er zo veel supporters mee naar het Cars Jeans Stadion dan dit jaar.

Voor de uitwedstrijd tegen FC Twente werden er maar 560 kaarten in de verkoop gebracht, vanwege een beperking op het aantal autokaarten door de lokale autoriteiten. Hierdoor lag de capaciteit voor het uitvak vele malen lager dan dat het vak normaliter kan hebben.

Bezettingsgraad per uitwedstrijd 
Een overzicht van de bezettingsgraad per wedstrijd:

*Bekerwedstrijd

FC Groningen naar seizoen
Groningen